Gustav Heinrich Mylius ist der Name folgender Personen:

* Gustav Heinrich Mylius (Rechtswissenschaftler) (1684–1765), deutscher Rechtswissenschaftler
 Gustav Heinrich von Mylius, deutscher Generalmajor